ou , expression anglaise signifiant , peut désigner :

Musique 
 Death of a Ladies' Man, album de Leonard Cohen, paru en 1977 ;
 Ladies' Man, chanson de Joni Mitchell issue de l'album Wild Things Run Fast (1982) ;
 Ladies Man, album live bootleg d'Alice Cooper sorti en 1988, puis reparu en 1991 sous le titre Science Fiction ;
 , album de jazz de Teddy Edwards, sorti en 2000.

Cinéma 
 Ladies' Man, film américain de Lothar Mendes sorti en 1931 ;
 , film américain de William D. Russell sorti en 1947 ;
 Le Tombeur de ces dames (The Ladies Man), film américain de Jerry Lewis sorti en 1961 ;
 Un homme à femmes (The Ladies Man), film américain de Reginald Hudlin sorti en 2000 et inspiré d'un personnage de l'émission Saturday Night Live ;
 Ladies' Man: A Made Movie, téléfilm américain de Ryan Shiraki diffusé en 2013.

Télévision 
 Ladies' Man, série américaine diffusée en 1980 ;
 Un homme à femmes (Ladies Man), série américaine diffusée en 1999.

Voir aussi